Внутренняя македонская организация (ВМРО) (, ) — созданная в 1919 году подпольная организация, преимущественно состоящая из македонских и фракийских болгар. В организации также приняли участие арумыны и представители других этносов.

Происхождение 
Внутренняя македонско-одринская революционная организация была основана в 1893 году в Салониках небольшой группой антитурецких македонских и болгарских революционеров, которые считали Македонию неделимой территорией, и утверждали, что все её жители — македонцы, независимо от их религиозной или этнической принадлежности. На практике ВМРО была создана болгарами, и большинство её последователей были болгарами.

Организация была тайным революционным обществом, действовавшим в конце XIX и начале XX веков с целью добиться автономии Македонии и Адрианополя. Первоначально она выступала против устремлений соседних государств в этом регионе и рассматривала будущую автономную Македонию и южную Фракию как многоэтническое образование. Вполне вероятно, что на ранних этапах деятельности желаемым результатом после автономии стало бы объединение с Болгарией.

Идеология 
Внутренняя македонская революционная организация была основана на базе Внутренней македонско-одринской революционной организации (ВМОРО), действовавшей в 1893—1919 годы.

После раздела Фракии и Македонии в ходе Балканских войн под контролем Османской империи остался район Одрина, тогда как бόльшую часть географической Македонии получили Греция и Сербия.

После Балканских войн ВМОРО провозгласило идею создания единой Македонии.

После окончания Первой мировой войны ВМОРО фактически распалась в 1919 году на несколько организаций, но ядро партии сохранилось и трансформировалось в ВМРО.

В организации после 1920 года активно боролись просоветские и профашистские влияния.

Межвоенный период 
После Первой мировой войны, когда сербская Македония вошла в состав Югославии, боевики ВМРО действовали против представителей королевской сербской власти.

20 апреля 1929 года вождь хорватских усташей А. Павелич и руководитель ВМРО Ванчо Михайлов подписали декларацию о совместной борьбе против Югославии

В 1934 году совместно с хорватскими усташами и абвером ВМРО организовала убийство югославского короля Александра I Карагеоргиевича и министра иностранных дел Франции Луи Барту в Марселе (непосредственным исполнителем стал боевик ВМРО Владо Черноземский). В том же году руководитель ВМРО Иван Михайлов объявил о роспуске организации.

Вторая мировая война 
ВМРО приняло участие в создании «независимого» македонского государства в 1944 году.

После освобождения Вардарской Македонии (1941—1944) от Болгарии, югославы пришли к власти и запретили все болгарское. Началось преследование ведущих македонских болгарских революционеров, которые выступали против де-булгаризации. Такие, как Методия Андонов-Шенто и Панко Брашнаров.

После установления в Болгарии и Югославии коммунистического режима и создания СФРЮ ВМРО де-факто прекратила своё существование.

Современный этап 
В 1990-е годы националистически ориентированные движения как в Болгарии, так и в Македонии объявили о возрождении ВМРО. В Северной Македонии партии ВМРО-ДПМНЕ и ВМРО-НП являются одними из крупнейших в стране.

В Болгарии националистическая партия «ВМРО — Болгарское национальное движение» также представлена в парламенте.

Руководители 
 Христо Татарчев
 Даме Груев
 Гоце Делчев
 Гёрче Петров
 Борис Сарафов
 Яне Санданский
 Тодор Александров
 Александр Протогеров: 1924—1928
 Иван Михайлов

См. также 
 Великая Македония
 ВМРО-ДПМНЕ — македонская партия
 ВМРО — Болгарское национальное движение — болгарская партия

Примечания

Ссылки